Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 23. јула (квалификације и полуфинала) и 24. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 89 такмичара из 84 земље, међутим чак 6 такмичара није наступило у својим квалификационим групама. Титулу светског првака освојио је британски пливач Бен Прауд који је финалну трку испливао у времену 22,75 минута, што је уједно био и нови национални рекорд. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Бразила Николас Сантос, док је бронза припала Украјинцу Андрију Говорову.

Српски репрезентативац Себастијан Сабо је своју квалификациону трку испливао у времену од 23,51 секунди и тако се као 13. пласирао у полуфинале. У полуфиналу пливао је 23,54 што је било довољно за 13. место. Репрезентативац Црне Горе Бошко Радуловић у квалификацијама је пливао 25,24 што је било довољно тек за укупно 53. место.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Квалификације 
За такмичење у тркама на 500 метара делфин стилом било је пријављено 89 такмичара из 84 земље, свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини, а у квалификацијама су наступила 83 пливача. Квалификационе трке пливане су 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:33 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 9 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 23. јула са почетком од 17:53 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 24. јула у вечерњем делу програма од 18:17 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.